Zosterogrammidae — семейство вымерших многоножек из монотипического отряда Zosterogrammida, обитавших в течение силура — карбона ( назад) на территории современных Европы и Северной Америки.

Описание 
Обладали широкой головой, тело состояло из 20—32 сегментов, сужалось к голове и кзади. Спинные пластины каждого сегмента были очень широкими, а их задняя часть орнаментирована линиями. Размер варьировал от 26 до 55 мм. По внешним пропорциям обладают сходством с современными представителями Polyzoniida.

Систематика и классификация 
Отряд Zosterogrammida рассматривается в качестве клады с неясным систематическим положением (incertae sedis) внутри инфракласса Pentazonia.

По данным сайта Paleobiology Database, на март 2018 года в семейство Zosterogrammidae включают 3 вымерших рода и 3 вида:
 Род 
  — Шотландия (силур)
 Род 
  — Чехия (верхний карбон)
 Род 
  — США (верхний карбон)

См. также 
 Arthropleuridea

Примечания 

†
†
Вымершие многоножки
Членистоногие силурийского периода
Членистоногие девонского периода
Членистоногие каменноугольного периода